Karl 2. (også Charles, Carlos, Carlo og Carol) kan henvise til flere regenter med dette navn:

 Karl den Skaldede (823–877), romersk kejser fra 875, vestfrankisk konge fra 843, konge af Akvitanien 848, konge af Lothringen 869-870 og konge af Italien fra 876.
 Karl den Tykke (ca. 839–888), hertug af Schwaben 876-887, konge af Italien 879-887, romersk kejser 881-888, hertug af Bayern 882-887, konge af Vestfranken 884-888.
 Karl Knutsson (Bonde) (1408/1409–1470), konge af Sverige som Karl 2. 1448–1457, 1464–1465 og 1467–1470
 Karl 2. (1630–1685), konge af England, Skotland og Irland 1660–1685
 Karl 2. (1661–1700), konge af Spanien 1665–1700
 Kejser Karl 6. (1685–1740), konge af Bøhmen som Karl 2. 1711–1740
 Karl 2. (1741–1816), hertug og senere storhertug af Mecklenburg-Strelitz 1794–1816
 Karl 13. af Sverige (1748–1818), konge af Norge som Karl 2. 1814–1818
 Karl 2. (1799–1883), hertug af Parma 1847–1849
 Carol 2. (1893–1953), konge af Rumænien 1930-1940

Se også 
 Karl (navn)
 Karl 1.
 Karl 3.